Plarre ist der Familienname folgender Personen:

 Bruna Wendel-Plarre (1903–1939), deutsche Langstreckenschwimmerin
 Hansrudolf Plarre (1922–2008), deutscher Architekt 
 Kurt Plarre (1881–1945), deutscher Bauingenieur
 Matthias Plarre (* 1992), deutscher Radrennfahrer und Radsportfunktionär
 Plutonia Plarre (* 1955), deutsche Journalistin
 Werner Plarre (1920–1999), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer